Кёбер () — немецкое имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кёбер, Рафаэль фон (1848—1923) — российско-немецкий философ, музыкант, преподаватель российского происхождения.
 Кёбер, Себастиан (род. 1979) — немецкий боксёр тяжёлых весовых категорий.

См. также 
 Кобер